Nobila Casă se poate referi la:
Nobila Casă, roman de James Clavell
Nobila casă, serial de televiziune bazat pe romanul sus-numit
Nobila Casa, lanț de magazine